

Anno 
 289 o 289 a.C.

Matematica 
 289 (numero)